Diese Liste gibt einen Überblick über die auf dem VIII. Parteitag der SED (15.–19. Juni 1971) gewählten Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees der SED. Aus seiner Mitte wurden der Erste Sekretär, die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros sowie die Sekretäre des ZK gewählt.

Liste der Mitglieder und Kandidaten 

Veränderungen
Im Vergleich zu 1967 wurde das ZK von 181 auf 189 Funktionäre geringfügig erweitert. Die Zahl der Kandidaten wurde auf 54 leicht erhöht. Dabei wurden 6 ZK-Mitglieder erstmals in das ZK gewählt. Bei den Kandidaten des ZK wurden 53 % neu gewählt. 13 % der 1967 gewählten Mitglieder und Kandidaten wurden nicht wieder bestätigt.

Nicht wiedergewählte Mitglieder und Kandidaten des ZK

Nicht wiedergewählte Mitglieder 

Kurt Barthel, am 12. November 1967 verstorben
Rolf Berger, am 9. Juli 1971 wegen Forderungen nach eigenständigen, freien Gewerkschaften und Kritik an der zentralistischen Planwirtschaft aller Posten enthoben
Johannes Döhler, ZK-Mitglied von 1963 bis 1971, wurde 1980 wegen der Ablehnung neuer agrarpolitischer Zielsetzungen aus der SED ausgeschlossen 
Renate Credo, ZK-Mitglied von 1963 bis 1971
Gerhart Eisler, ZK-Mitglied seit 1967, am 21. März 1968 verstorben
Kurt Eydam, ZK-Mitglied von 1954 bis 1971
Ernst Gallerach, ZK-Mitglied von 1967 bis 1971
Richard Herber, Kandidat ab 1963, ZK-Mitglied seit 1967, am 19. Juni 1968 verstorben
Martin Markgraf, ZK-Mitglied von 1963 bis 1971, ab 1972 Rentner
Hermann Matern, am 24. Januar 1971 verstorben
Günter Prey, Kandidat ab 1963, ZK-Mitglied von 1964 bis 1971 
Otto Schön, am 15. September 1968 verstorben
Walter Schröder, ZK-Mitglied von 1954 bis 1971

Nicht wiedergewählte Kandidaten 
Heinz Berthold
Hubert Görlich
Werner Hager
Gotthard Heinrich
Gerhard Kegel, ZK-Kandidat von 1967 bis 1971, ab 1973 Botschafter bei der UNO in Genf
Kurt Kieß
Heinz Meier
Heinz Schwarz
Herbert Traut
Günther Waak
Rudi Wekker
Klaus Dieter Wüstneck

Statistik

Literatur 
 Andreas Herbst, Gerd-Rüdiger Stephan, Jürgen Winkler (Hrsg.): Die SED. Geschichte, Organisation, Politik. Ein Handbuch. Dietz, Berlin 1997, ISBN 3-320-01951-1.

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
!Parteivorstand SED #08
Parteivorstand SED
08